Paope kan syfta på:

Paope, en by på ön Dagö i Estland.
Paope poolsaar eller Paope nina, en udde på Dagö.
Paope oja eller Paope jõgi, en å på Dagö.
Paope naturreservat på Dagö.
Paope laht, en vik på Dagö.